Pie del Cerro kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Pie del Cerro, Hidalgo, San Bartolo Tutotepec, 
 Pie del Cerro, Tlatlaya, 
 Pie del Cerro, Jiquipilco,